Закуръярви — пресноводное озеро на территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,5 км², площадь водосборного бассейна — 318 км². Располагается на высоте 98,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, подковообразная. Берега сильно изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Мелличайоки, впадающая в реку Чирко-Кемь.

В озере расположено не менее трёх безымянных островов различной площади.

С северо-востока от озера проходит автодорога местного значения  («Кепа — Юшкозеро — Боровой — Костомукша»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005698.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Мелличайоки
Озёра Калевальского района